Nossow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Nikolajewitsch Nossow (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Jurjewitsch Nossow (* 1980), russischer Judoka und Politiker
 Grigori Iwanowitsch Nossow (1905–1951), russischer Metallurg
 Konstantin Georgijewitsch Nossow (1938–1984), russischer Jazztrompeter
 Nikolai Nikolajewitsch Nossow (1908–1976), russischer Kinderbuchautor und Regisseur
 Wladimir Nossow (* 1997), kirgisischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
Nossowa